Hirzer est le nom allemand de la Punta Cervina, une montagne des Alpes de Sarntal en Italie.
 Hirzer, une montagne autrichienne.
 Ferenc Hirzer (1902-1957) est un footballeur hongrois